Ciavatta ist der Familienname folgender Personen:

 Luciano Ciavatta (* 1955), san-marinesische Politiker
 Paolo Ciavatta (* 1984), italienischer Straßenradrennfahrer
 Valeria Ciavatta (* 1959), san-marinesische Politikerin